Türkiye 1. Ligi 1973/74 was het zestiende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Na de drie jaar durende hegemonie van Galatasaray SK pakte de eeuwige rivaal Fenerbahçe SK ditmaal de dubbel; de titel in de Süper Lig was alweer de zevende. Galatasaray SK zelf eindigde op een zeer teleurstellende vijfde plaats.

De bekerwinst, die Fenerbahçe SK voor het eerst in z'n bestaan de dubbel had opgeleverd, was overigens pas Feners tweede; in de finale bleek Bursaspor niet opgewassen tegen de door tweevoudig wereldkampioen Didi getrainde club.

De verrassing van het seizoen kwam uit Bolu: Boluspor eindigde op de derde plaats en kwalificeerde zich voor het eerst (en tot nu toe voor het laatst) voor Europees voetbal.

Nog twee primeurtjes in deze jaargang: Kayserispor kwam voor het eerst uit in de Süper Lig en door de promotie van Adana Demirspor werd de stad Adana na Ankara, İstanbul en İzmir de vierde stad met meer dan één voetbalclub in de hoogste divisie van het land.

Na een onafgebroken verblijf van 7 resp. 9 jaar in de Süper Lig namen Mersin İdman Yurdu SK en Vefa SKD afscheid; laatstgenoemde club zou tot op heden nooit meer terugkeren in de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1973/74

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1973/74

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Kayserispor (kampioen Kırmızı Grup 1. Lig 1972/73)
 Adana Demirspor (kampioen Beyaz Grup 1. Lig 1972/73)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Şekerspor (nummer 15 Süper Lig 1972/73)
 PTT SK (nummer 16 Süper Lig 1972/73)

Topscorers 1973/74

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1973/74